Annegret Momper ist die Ehefrau des deutschen Politikers Walter Momper. Während dessen Amtszeit als Regierender Bürgermeister von 1989 bis 1991 war sie die „First Lady“ Berlins.

Momper setzt sich für Menschen mit HIV/AIDS ein. Im Juni 1990 erlangte sie bundesweite Aufmerksamkeit, als sie mit ihrer Tochter und HIV-positiven bzw. an AIDS erkrankten Menschen gemeinsam schwimmen ging, um so ein Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung zu setzen. Sie ist Mitgründerin und von Beginn an Kuratoriumsvorsitzende des Wohnprojekts „Zuhause im Kiez“ (ZIK), in dem von der Krankheit Betroffene betreute Wohnplätze finden.

Für ihr soziales Engagement wurde sie 2016 mit dem zweiten HIV Awareness Award der Berliner Aids-Hilfe ausgezeichnet.

Weblinks 
 Anne Momper mit "HIV Awareness Award" ausgezeichnet

Einzelnachweise 

Person der sozialen Arbeit
Ehe-/Lebenspartner des Regierenden Bürgermeisters von Berlin
Walter Momper
Deutscher
Geboren im 20. Jahrhundert
Frau